Der Skilanglauf-Weltcup 2022/23 ist eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 25. November 2022 in Ruka begann und am 26. März 2023 in Lahti enden soll. Höhepunkt der Saison sind die Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 21. Februar bis 5. März 2023 in Planica.

Mitte Mai 2022 entschied das Langlaufkomitee der FIS, dass in der Saison 2022/23 bei Männern und Frauen jeweils dieselbe Distanz gelaufen werden soll. Es sind somit Rennen im Sprint sowie über 10, 15, 20 und 50 km für beide Geschlechter angesetzt. In den Tagen um den Jahreswechsel fand die 17. Auflage der Tour de Ski im Rahmen des Weltcups statt.

Seit dieser Saison erhalten bei Einzelwettbewerben die besten 50 Athleten Weltcuppunkte anstatt wie zuvor die besten 30. Auch die Punkte für den Gesamtsieg bei Etappenrennen wurden vereinheitlicht.

Männer

Podestplätze

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze

Weltcupstände Frauen

Mixed

Podestplätze

Weblinks 

 Weltcup Herren

 Weltcup Damen

Einzelnachweise 

2021/22
Wintersport-Weltcup 2022/23